Греки в Византии были восточными римлянами православной веры, говорившими на греческом языке в период поздней античности и Средневековья. Они составляли основную часть населения Византии (Восточной Римской империи), точнее Константинополя и Малой Азии (сегодняшняя Турция), греческих островов, Кипра и части южных Балкан, а также они были многочисленным меньшинством в прибрежных городских районах Леванта и северного Египта. На протяжении всей своей истории византийские греки идентифицировали себя как римляне (), но современная историография называет их «византийскими греками». Носители латыни идентифицировали их просто как греков или с термином ромеи.

Социальная структура византийских греков в первую очередь поддерживалась сельской, аграрной базой, которую составляли крестьяне и меньшая часть бедноты. Крестьяне жили в трёх типах поселений: деревнях, хуторах и поместьях. Многие гражданские беспорядки, произошедшие в Византии, были приписаны политическим группировкам внутри страны, а не этой большой социальной базе. Солдаты у византийских греков первоначально набирались из сельского населения и ежегодно обучались. С XI века в византийской армии становилось всё больше и больше профессиональных воинов или наёмников.

До XIII века образование среди греческого населения Византии было более развитым, чем на Западе, особенно на уровне начального образования, что приводило к относительно высокому уровню грамотности. Греческие купцы были успешными и уважаемыми в международной торговле. Несмотря на проблемы, исходящие от конкурирующих итальянских купцов, они сохраняли свои позиции во второй половине существования Византии. Духовенство занимало особое положение, оно не только имело более высокую степень свободы, чем духовенство на Западе, но и имело в Константинополе патриарха, соперничавшего с католическим папой. Эта позиция выстраивалась постепенно, потому что в самом начале Византии, при императоре Константине Великом (годы правления 306—337), лишь около 10 % населения были христианами.

Использование греческого языка уже было широко распространено в восточных частях Римской империи, когда Константин перенёс столицу в Константинополь, хотя языком имперской администрации была латынь. Со времени правления императора Ираклия (годы правления 610—641) преобладающим языком среди населения был греческий, он же заменил латынь в управлении. Вначале население Византии носило полиэтнический характер, но после завоевания мусульманами провинций, где не было грекоязычного населения в VII веке, в стране господствовали византийские греки, населявшие территорию нынешних Кипра, Греции, Турции и Сицилии, а также части южной Болгарии, Крыма и Албании. Со временем отношения между ними и Западом, особенно с латинской Европой, ухудшились.

Отношения ещё более обострились из-за раскола между католическим Западом и православным Востоком, который привёл к тому, что византийские греки были заклеймены на Западе как еретики. В поздний период Византии и особенно после коронации короля франков Карла Великого (годы правления 768—814) императором в Риме в 800 г. н. э., западноевропейцы считали византийцев не наследниками Римской империи, а частью Восточно-греческого царства.

Римская идентичность сохранилась до падения Константинополя и в самой Византии в 1453 году, но и позже. Османы использовали обозначение «рум» («римляне») для османских греков и термин «рум-миллет» («римский народ») для всего православного населения. Идентичность взращивалась как османскими греками, так и османскими правителями, которая всё больше превращалась в этническую идентичность, отмеченную греческим языком и православным христианством, которое было предтечей современной греческой этнической идентичности. Римская идентичность среди греков начала теряться во время греческой революции, когда по ряду факторов оно было заменено термином «эллины», учитывая его предыдущее возрождение в качестве самоидентификации в XIII веке среди никейской элиты и интеллектуальных кругов Плифоном и Иоанном Аргиропулом, которые привили эту особенность. Сегодняшние греки всё ещё иногда используют, помимо терминов «греки» и «эллины», византийский термин «ромеи» для самоназвания, а также термин «римлянин» для обозначения современного греческого языка.

Терминология 

На протяжении большей части Средневековья византийские греки называли себя «римлянами» (, что означает граждане Римской империи), термин, ставший синонимом греков-христиан в греческом языке. Латинизированный термин «греки» () также использовался, хотя его использование было менее распространённым и отсутствовало в официальной византийской переписке до Четвёртого крестового похода в 1204 году. Хотя этот латинский термин для древних эллинов мог использоваться нейтрально, его использование среди жителей Запада с IX века и далее для оспаривания византийских притязаний на древнеримское наследие сделало его уничижительным экзонимом для византийцев, которые почти не использовали его, в основном в контекстах. Это относится к Западу, например, тексты, относящиеся к Флорентийскому собору, чтобы представить западное отношение. Древний термин эллины было синонимом «язычников» в народном употреблении, но оно снова возродилось как этноним в средневизантийский период (XI век).

В то время как на Западе термин «римлянин» приобрёл новое значение, связанное с католической церковью и римским епископом, греческая форма слова осталась связанной с греками из Восточной Римской империи. Термин «византийские греки» является экзонимом, используемым такими историками, как Иероним Вольф; «византийские» граждане до сих пор называют себя ромеи (римляне) на своем языке. Несмотря на изменение терминологии на Западе, восточные соседи Византии, такие как арабы, продолжали называть византийцев «римлянами», например в 30-й суре Корана (ар-Рум). Обозначение «римляне» (Рум-миллет, «римский народ») также использовалось более поздними противниками византийцев: османами и их турецким эквивалентом (). До сих пор используется официальной Турцией для обозначения греко-православных () в Стамбуле, а также для Константинопольского патриархата ().

Среди славянского населения Юго-Восточной Европы, такого как болгары и сербы, название ромаджи (римляне) на их языках чаще всего переводится как греки. В некоторых славянских текстах раннего Средневековья также использовались термины «римляне» или «ромеи». В средневековых болгарских источниках византийские императоры именуются «императорами греков», а Византия известна как «империя греков». Оба правителя Эпирского деспотата и Никейской империи также были «греческими императорами, правившими над греческим народом».

Точно так же среди скандинавов, таких как исландцы, варяги (викинги) и других скандинавских народов, ромеи были известны как  (греки). В Норвегии, Швеции и даже в Афинах остались различные рунические надписи, сделанные путешественниками и членами Варяжской гвардии, такие как греческие рунические камни и пирейский лев, которые содержат слова  (Греция) и , относительно их начинаний в Византии и взаимного влияния.

Общество 

В то время как социальная мобильность не была известна в Византии, социальный порядок считался более постоянным, а средний человек видел императорский двор в Константинополе архетипом Небесного двора. В это общество входили разные классы людей, которые не были ни исключительными, ни неизменными. Наиболее характерными были бедняки, крестьяне, солдаты, учителя, предприниматели и духовенство.

Беднота 
Согласно документу от 533 г. н. э., человек был «бедным», если у него не было 50 золотых монет (ауреус), что составляло скромную, но не ничтожную сумму. Византийцы унаследовали греческую концепцию благотворительности на благо полиса; христианские концепции, подтверждённые в Библии, поощряли их привычку к милосердию, особенно примеры Василия Кесарийского, Григория Нисского и Иоанна Златоуста. Количество бедняков колебалось на протяжении существования Византии, но они были движущей силой строительных проектов и сельских работ. Их число, по-видимому, увеличилось в конце IV и начале V веков, поскольку набеги варваров и желание избежать налогообложения вытеснили сельское население в городские центры.

Со времён Гомера существовало несколько категорий бедности: «пассивно бедные» (), которые имели более низкий статус, чем «активно бедные» (). Они составляли большую часть печально известной константинопольской толпы, у которой была функция, аналогичная функции римской толпы. Однако, хотя есть случаи беспорядков, приписываемых беднякам, большинство гражданских беспорядков можно отнести к различным фракциям Ипподрома, таким как Зелёные и Синие. Бедняки составляли значительный процент населения, и они оказали влияние на христианское общество Византии, которое создало большую сеть больниц () и домов для бедняков, а религиозно-социальная модель во многом оправдывала существование бедноты и возникла в результате христианского преобразования общества классической древности.

Крестьяне 

Византия и её общество опирались на эллинистическую систему общего налогообложения для быстрого и лёгкого получения государством дохода от различных более мелких городов и деревень, население которых состояло в основном из крестьян, которые были основным источником дохода. Достоверных данных о количестве крестьян нет, но широко распространено мнение, что подавляющее большинство византийских греков проживало в сельской и аграрной местности. В Тактиконе императора Льва VI Мудрого (годы правления 886—912) две профессии, определяемые как костяк экономики государства, — это крестьяне (γεωργική «земледельцы») и солдаты (στρατιοτική).

Крестьяне в основном жили в деревнях, название которых постепенно менялось с классического коме () на современное хорио (). Хотя земледелие и животноводство были доминирующими занятиями жителей деревни, они не были единственными. Имеются данные по городу Лампсак, расположенному на восточном берегу Геллеспонт, в котором из общего числа 173 дворов 113 относятся к сельским, а 60 — к городским, что указывает на другие виды подсобной деятельности.

Трактат о податях, хранящийся в Библиотеке Марчиана в Венеции, различает три типа сельских поселений: деревню (χωρίον), деревню (αγρίδιον) и поместье (προάστειον). Согласно описанию деревни Афетос XIV века, которая была подарена Хиландарскому монастырю, средний размер собственности составлял всего около 3,5 моди (0,08 га). Налоги, которым облагалось сельское население, включали налог на очаг (καπνικόν), денежный платеж (συνονή), часто связанный с налогом на очаг, налог на пастбища (εννόμιον) и дополнительный сбор («с воздуха» — αέρικον), которая зависела от населения местности и составляла от 4 до 20 золотых в год.

Их рацион состоял в основном из зерна и бобов, а в рыбацких общинах мясо обычно заменяла рыба. Хлеб, вино и оливки были важными продуктами в рационе, в то время как солдаты в походах ели дважды испечённый и подсушенный хлеб, называемый паксимадион (παξιμάδιον). В древности, а также сегодня, наиболее распространёнными культурами в Horafia (χωράφια) были оливковые рощи и виноградники. В то время как Лиутпранд Кремонский, гость из Италии, думал, что греческое вино раздражает, потому что оно часто приправлено смолой (рекина), большинство других жителей Запада восхищались греческими винами, особенно знаменитым критским вином.

Хотя и охота, и рыбалка были обычным явлением, крестьяне в основном охотились, чтобы защитить свои стада и урожай. Пчеловодство было развито в Византии, а также в Древней Греции. Помимо земледелия, крестьяне занимались также ремеслами, фискальными описями, в которых упоминаются кузнецы (χαλκεύς), портные (ράπτης) и сапожники (τζαγγάριος).

Солдаты 

За тысячелетие существования Византии не проходило и года без военного похода. Солдаты были нормальной частью повседневной жизни, гораздо большей, чем в современных западных странах. Хотя отличить римских и византийских солдат с организационной точки зрения сложно, это легче сделать с точки зрения их социального профиля. Военные наставления, известные как Тактикон, продолжали эллинистическую и римскую традицию и содержали массу сведений о внешности, обычаях, привычках и быте воинов.

Как и крестьяне, многие солдаты выполняли вспомогательные работы, такие как фельдшеры и техники. Отбор на военную службу был регулярным с ежегодными призывами, и большие резервы вкладывались в военные учения в зимние месяцы, которые составляли большую часть жизни солдата.

До XI века большинство рекрутов были выходцами из сельской местности, а набор ремесленников и торговцев до сих пор остаётся открытым вопросом. С тех пор профессиональная солдатская повинность заменила воинскую повинность, и всё более широкое использование наёмников в вооружённых силах имело катастрофические последствия для бюджета. Начиная с X века, существовали законы, которые связывали владение землёй и военную службу. Хотя государство никогда не предоставляло землю для обязательной военной службы, солдаты могли и использовали свою зарплату для покупки земельных владений, а налоги в некоторых случаях уменьшались или отменялись. Что государство выделило солдатам: с XII века и далее были налоговые поступления от некоторых поместий, называемых прония (πρόνοιαι). Как и в древности, основной пищей воинов оставался подсушенный хлеб, хотя его название было изменено с вукелатон (βουκελάτον) на паксимадион.

Заметки

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Культура Греции
Население Византии
Греки